Деренков, Андрей Степанович (1858—1953) — русский купец первой гильдии, революционер.
 Деренкова, Мария Степановна (1866—1930) — русская революционерка, участница народнического движения 1870—1880-х годов.

См. также 
 Деренковец — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области Украины.